

Cinema 
 Rivelazioni (Disclosure) – film del 1994 diretto da Barry Levinson

Letteratura 
 Rivelazioni (Disclosure) – romanzo di Michael Crichton del 1994
 Rivelazioni (Revelations) – romanzo di Melissa de la Cruz del 2009, della serie Sangue blu